Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1973 года () прошёл в городе Апелдорн с 31 марта по 21 апреля.

 — Тон Сейбрандс

 — Харм Вирсма

 — Франс Хермелинк

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1973 год в шашках
Спортивные соревнования в Апелдорне
Март 1973 года
Апрель 1973 года
Спорт в Нидерландах в 1973 году